

Patronyme 

 Emanuel Steward (1944-2012), un ancien boxeur américain reconverti en entraîneur ;
 Ernest Steward (1914-1990), un directeur de la photographie britannique ;
 Frederick Campion Steward (1904-1993), un botaniste et un spécialiste de la physiologie végétale britannique ;
 Herbie Steward (1926-2003), un saxophoniste de jazz américain ;
 Julian Steward (1902-1972), un anthropologue américain ;
 Natalie Steward (1943-), une nageuse britannique ;
 William Steward (1841-1912), un homme politique néo-zélandais.

Toponyme 

 Steward, un village du comté de Lee dans l'Illinois, aux États-Unis.

Nom commun 
Steward peut désigner :
 steward, un membre masculin de l'équipage du personnel navigant commercial dans les bateaux et les avions dont le rôle est de servir les passagers.

Voir aussi 
 Observatoire Steward, un observatoire astronomique à Tucson, aux États-Unis
 Lord High Steward (en français, Lord grand intendant), le premier Grand Officier d'État du Royaume-Uni
 Lord Steward (en français, Lord-intendant), un officiel de la Cour et membre du Cabinet du Royaume-Uni

Patronyme anglais